1973 puede referirse a:

 el año 1973 d. C.;
 el año 1973 a. C.;
 el número 1973;
 1973 , una canción de James Blunt;
 la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.